RBU — позывной длинноволнового передатчика точного времени и частоты. Сигнал согласован с эталоном времени, находящимся в ВНИИФТРИ (Менделеево). C 2008 года передатчик станции находится на территории Радиоцентра № 3 (Талдом). Сигнал передаётся на частоте 66⅔ кГц или 66,(6) кГц с излучаемой мощностью 50 кВт.

Структура сигнала 
Каждые 100 мс передаётся один бит:

Сигналы с поднесущей частотой 312,5 Гц используются для маркирования единиц («1») в двоичном коде. Сигналы с поднесущей частотой 100 Гц используются для маркирования нулей («0») в двоичном коде.

Каждая секунда состоит из 10 битов: 6 из них фиксированны, два используются для определения конца минуты, два — для передачи информации:

Формат секунды

Примечания 

Время в России
Радиостанции России